Jüdischer Friedhof Hostouň steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Hostouň)
 Neuer jüdischer Friedhof (Hostouň)